Die Football League First Division 1947/48 war die 49. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1947 und endete am 1. Mai 1948.

Der FC Arsenal gewann mit jeweils sieben Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Manchester United und FC Burnley seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Neben Burnley hielt mit Manchester City auch der zweite Vorjahresaufsteiger die Klasse; stattdessen mussten die Blackburn Rovers und Grimsby Town den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Birmingham City und Newcastle United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Arsenal 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1947/48 für den FC Arsenal in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 29,85 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Fred Ollier: Arsenal A Complete Record. 4th edition. Breedon, Derby 1995, ISBN 1-85983-011-0.

Weblinks 
 England 1947-48 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1947/48
Fußballsaison 1947/48